Clemens Walch (1987) – calciatore austriaco
 Christian Wilhelm Franz Walch (1726-1784) – teologo protestante, accademico e storico austriaco
 Ewald Walch (1940) – ex slittinista austriaco
 Georg Ludwig Walch (1785-1838) – filologo classico tedesco
 Hermina Walch-Kaminski (1864-1946) – medica rumena
 Johann Heinrich Walch (1775-1855) – compositore, direttore d'orchestra e maestro di cappella  tedesco
 Magnus Walch (1992) – sciatore alpino austriaco
 Hynden Walch, propr. Heidi Hynden Walch (1971) – attrice e doppiatrice statunitense
 Nicole Walch (1993) – pallavolista statunitense